Gsteiger ist der Familienname folgender Personen:

 Fredy Gsteiger (* 1962), Schweizer Journalist
 Lemi Gsteiger (* 1946), Schweizer Posaunist und Jazzmusiker
 Manfred Gsteiger (1930–2020), Schweizer Lyriker, Romancier, Essayist, Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Patrick Gsteiger (* 1967), Schweizer Politiker (EVP)
 Pierrette Favarger-Gesteiger (1924–2015), Schweizer Keramikerin, siehe Pierrette Favarger